Valdepeñero – abitanti di Valdepeñas de la Sierra
Valdepeñero – abitanti di Valdepeñas